Картлей () — селов Кадошкинском районе Мордовии в составе Латышовского сельского поселения.

География 
Расположен на речке Картлей (название-гидроним), в 17 км от районного центра и железнодорожной станции Кадошкино.

История 
До 30-х гг. 20 в. назывался по фамилиям 2 владельцев: деревни Картлей-Коновалово и деревни Картлей-Юшково. Основан в 1-й половине 17 в. как острог на засечной черте. Н. И. Сыгонин конкретизировал — в 1647 г. В «Списке населённых мест Пензенской губернии» (1869) Картлей — деревня владельческая из 100 дворов Инсарского уезда. По подворной переписи 1913 г., в селе имелось 134 двора (740 чел.); хлебозапасный магазин, мельница, маслобойка и просодранка. В 2001 году колхоз «Картлейский» вошёл в состав СХПК «Латышовский». В современной инфраструктуре села — школа, медпункт, клуб, магазин.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 %

Примечания

Литература 
 Сыгонин Н. И. Инсар. — Саранск, 1975; Сыгонин Н. И. и др. Дважды рождённый: Историч. летопись и нынешний день Кадошкинского района. — Саранск, 2002.
 Энциклопедия Мордовия, Т. Н. Охотина.

Населённые пункты Кадошкинского района